Pritschow ist der Familienname von:

 Günter Pritschow (1939–2021), deutscher Ingenieurwissenschaftler
 Andreas Pritschow und Marcus Pritschow, die Brüder Pritschow (* 1975), deutsche Handballschiedsrichter